Navarrai Blanka (1133 körül–1156), VI. García navarrai király leánya, Kasztília királynéja
Navarrai Blanka (1177–1229), VI. (Bölcs) Sancho navarrai király leánya és I. (Trubadúr) Teobald navarrai király anyja, Champagne grófnéja
Navarrai Blanka (1226–1283), I. (Trubadúr) Teobald navarrai király leánya, Bretagne hercegnéje
Navarrai Blanka (1331–1398), II. Johanna navarrai királynő és III. (Évreux-i) Fülöp iure uxoris navarrai király lánya, Franciaország királynéja
Navarrai Blanka (1387–1441), I. Blanka néven Navarra királynője
Navarrai Blanka (1424–1464), II. Blanka néven Navarra de iure királynője, az előbbi leánya